Вели́кая Ка́менка () — село в Пядикинской сельской общине Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2301 человек. Занимает площадь 36.181 км². Почтовый индекс — 78244.

Ссылки 
 Великая Каменка на сайте Верховной рады Украины